Олігопор (Oligoporus) — рід грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1888 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростає Олігопор вільховий Oligoporus alni.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Oligoporus відносять 59   офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Brefeld, O. 1888. Basidiomyceten III. Autobasidiomyceten. Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. 8:1-184 - P.114

Роди грибів
Трутовикові